Эскурьяль-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 20,97 км². Население — 273 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de situación de Escurial
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки